Regény
Anna és a király, Margaret Landon regénye (1944)

Musical
The King and I, musical (1951)

Film
Anna és a sziámi király, film (1946)
Anna és a sziámi király, film (1956)
Anna és a király, film (1999)

Televíziós sorozat
Anna and the King, amerikai televíziós sorozat (1972)

Animációs film
A király és én, animációs film (1999)

Hasonló címmel
The King and I
The King and I, koreai televíziós sorozat (2007–2008)